— популярная сэйю, певица и радиоведущая. Лауреат «10-Seiyu Awards», как «Лучшая начинающая актриса». Популяризатор России в Японии. Участник проектов культурной дипломатии. Контракты с компаниями: как сейю — с агентством развлечений Space Craft Entertinment (Space Craft Group), как певица — ранее со  , теперь (после реструктуризации и переименования лейбла), с King Amusement Creative (дочерним внутренним лейблом компании King Records).

Биография

Образование 
Начальное, среднее и старшее образование Сумирэ Уэсака получила в частном женском университете «Камакура». Позже, в апреле 2010 года, по его рекомендации поступает в Университет Софии (Токио) на факультет иностранных языков (Отделение «исследование России»). Её дипломной работой было исследование ранней истории Красной Армии. 10 июля 2012 года она получила . Университет она окончила в 2014 году, о чём сообщила 26 марта в своём «Твиттере» и 27 марта в блоге.

Карьера

Модель 
Впервые Сумирэ заметило в возрасте девяти лет рекламное модельное агентство Space Craft Junior Commercial Talent, когда она возвращалась домой после практического экзамена по английскому языку EIKEN. Вскоре девочка снялась в японской рекламе «Vidal Sassoon». С 2011 года представляет бренд «Лолита»-моды — «BABY, The Stars Shine Bright», демонстрируя как их «Сладкую», так и «Готическую» линию «Alice and the Pirates».

Работы на радио 
В 2009 году Сумирэ Уэсака стала появляться в веб-радиопередачах «Веб-радзи@Дэнгэки бунко» () и с 10 сентября 2009 — по 25 декабря 2011 года была там постоянной участницей. Время, проведённое там, послужило источником вдохновения и желания стать сэйю. Другим источником был голос актрисы Харуко Момои, которая ей понравилась при просмотре аниме «Волшебная Медсестра Комуги», ещё в период учёбы в начальной школе. Сумирэ описывает свои впечатления как «шок», когда она там впервые услышала голос Момои, после этого у неё и появилось желание и стремление быть сэйю. 7 октября 2011 она стала радиоведущей на веб-радио «Эй энд Джи НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШН леди Гоу!!» (). Одна из концепций этой программы в том, что пять ведущих представляют свой день недели. Обычно день эфира Уэсаки — понедельник. C 23 апреля 2012 года, на V станции радио Осака, Сумирэ Уэсака начинает участвовать в своём собственном, ежемесячном радио-шоу «Официальный информационный бюллетень броневого гвардейского пехотного полка Сумирэ Уэсаки» (), которое также записывается на видео. Как поклонница военной атрибутики и «Комкор», в этой программе, посвящённой армейской тематике, Сумирэ общалась с приглашёнными «экспертами» (с автором устройства мира и военной истории аниме Strike Witches Такааки Судзуки и с военным писателем и штабным офицером Кэнъити Канэко). После её знакомства с контент-медиа-продюсером Такамасой Сакураи Сумирэ Уэсака принимала участие в совместных с ним эфирах передачи «ТОКИО № 1 каваий радио» (), оно же «Kawaraji», выходивших в FM диапазоне на JFN Online по всей Японии. Тематика радио была посвящена «культурной дипломатии» и японской поп-культуре. 5 октября 2014 на этой же станции они начали вести передачу «Japarabo» () (аббревиатура от слов «японская» и «лаборатория»). Как пояснялось, каждый раз в программе — люди, ставшие «мостиками» между Японией и миром.

Актриса-сэйю 
Стать сэйю Сумирэ мечтала со второй половины начальной школы. Тогда же она стала посещать курсы, но специальную школу для сэйю не посещала — своими силами работала над дикцией и речью, тренировалась произносить реплики из роли. Со второй половины средней школы она работала над актёрским мастерством. На втором курсе университета, в марте 2011, услышав о наборе в аниме-агентство, Сумирэ Уэсака отправилась на прослушивание и прошла отбор. Её первая роль озвучивания — в онлайн-игре Toy Wars. Первым опытом в аниме была незначительная роль в фильме Pretty Rhythm: Aurora Dream. Её полноценный дебют в аниме — персонаж Сора Таканаси из сериала 2012 года Papa no Iukoto o Kikinasai!. Позже автор оригинальной манги Мацу Томохиро и режиссёр сериала Ицуро Кавасаки признаются, что, несмотря на ряд технических недостатков, Сумирэ выбрали потому, что не видели в роли Соры никого другого. После дебюта Сумирэ Уэсака, став более востребованной, получает ряд ролей. Интересной стала её роль в сериале Girls und Panzer. Там она от лица своей героини Нонны исполнила дуэтом с сэйю Хисако Канэмото получившую популярность в интернете песню на русском языке «Катюша» и предложенную ей самой, в качестве импровизации, «Казачью колыбельную песню» на стихи М. Ю. Лермонтова. Она также отвечала за правильное произношение актёров, озвучивавших других персонажей, говоривших на русском языке. После таких ролей, как Санаэ Дэкомори в Chuunibyou Demo Koi ga Shitai! и Каннадзуки Тамаки в GJ-bu, Сумирэ получает роль Сумиды-сан в аниме Namiuchigiwa no Muromi-san. Хотя песни из разнообразных проектов с её участием выпускались и раньше, песня из этого сериала вышла в качестве дебютного сингла, представлявшего уже в первую очередь её саму, а не персонаж или часть сэйю-группы.

12 марта 2016 года на церемонии награждения «10-Seiyu Awards» Сумирэ Уэсака получила профессиональную награду в категории «Лучшая начинающая актриса».

Музыкальная карьера 
В 2013 году Сумирэ подписала контракт с лейблом StarChild, обозначив своё участие названием . 11 февраля 2013 года, в День основания государства, на клубной медиа площадке Nikofare в районе Роппонги Токио, в виде стилизованного митинга, под крики на русском языке ура!, проект Сумирэ был впервые представлен общественности. К публике, размахивающей красными флажками с придуманной ей символикой, Сумирэ, на фоне кремлёвских стен, обращалась: «Дорогие товарищи господа. Я призываю вас…», объявив в таком антураже имя проекта . После выпуска двух синглов в 2013 с песнями из аниме, первый из которых был продан в количестве более 2 млн и занял 13 место чартов, в 2014 году выходит её первый альбом, занявший 9 место в японском чарте Oricon Weekly,, собственно, и носящий имя проекта — Kakumeiteki Buroudo Wei Shugishya Doumei. На 6 января 2016 года был анонсирован выход её второго альбома .

Личные взгляды, интересы и общественная деятельность

Отношение к России 
Особый интерес к России и СССР у Сумирэ начался в начальном классе средней школы с того, что она в интернете случайно услышала Гимн Советского Союза. Хотя она тогда не поняла ни слова, но впечатленная его величием, она почувствовала что хочет узнать, что это была за страна, как произошёл переход от СССР к РФ, и о России, которая есть сейчас. Она стала собирать информацию, но была удивлена тем, что в учебниках и среди японского общества, очень мало информации о России и преподносится она зачастую с предубеждением.

Её разочаровывало, что в курсе мировой истории который она изучала в школе в качестве предмета по выбору, информация о России была представлена лишь косвенно и коротко. Но, из богатой событиями истории России, которую она узнавала самостоятельно ей хотелось всем сказать — «не выбрасывайте всё это!» Ещё до периода её учёбы в университете, «просто для расширения кругозора» изучая переписку Молотова со Сталиным, она, по её словам, «очень полюбила» Молотова, как политика. Когда в старших классах школы наступил период выбора высшего образования, Сумирэ решила, что если и поступит в университет, то только ради того чтобы изучать русский язык. В 2010 году, по рекомендации школы, Сумирэ Уэсака поступала в Университет Софии на отделение русского языка. Значительную часть эссе, на тему «Насколько вы любите Россию?», на основе которого проводилось собеседование, Сумирэ посвятила советскому авангарду, творчеству Маяковского и Родченко. На выбор темы для дипломной работы («Ранняя история Красной Армии») повлияла её увлечённость военной техникой и ранними её разработками. Особенно ей понравился советский колёсно-гусеничный танк БТ-5, конструктивной особенностью которого, была возможность его резкого ускорения на не пересечённой местности — достаточно было снять гусеницы. На первом курсе университета, участвуя в драмкружке при факультете изучения русского языка, с целью постановки русской пьесы на русском языке, Сумирэ Уэсака в составе студенческой группы, для получения культурного опыта, впервые посетила Москву. В этой двухнедельной поездке, посещая репетицию МХАТа, балет, музеи, общаясь со студентами МГИМО и просто с людьми, Сумирэ впечатлённая Россией и интересом русских людей к Японии, стала задумываться: «Почему так мало взаимодействия у Японии с Россией, ведь явно всё должно быть наоборот!» Общаясь в эфире с радиослушателями, обращаясь к зрителям со сцены и переписываясь с поклонниками в блоге и Твиттере, Сумирэ Уэсака начала напрямую обращаться к ним на русском языке и использовать написание русских слов на кириллице, стремясь таким образом популяризовать Россию в Японии, и участвуя в строительстве дружбы между странами.

Поклонники, зная её любовь к России, придумали ей одно из прозвищ Сумипэ ().Мнение Сумирэ по поводу спорных территорий между Японией и Россией такое, что эту проблему невозможно решить с ходу. Лично она хотела бы послужить «мостиком» между РФ и Японией в повседневной жизни. «Быстро сократить расстояние между двумя странами — это то, чего совершенно невозможно достичь, если полагается только на какие-то политические средства. В основе успешного взаимодействия между двумя странами лежит всё же именно культурный обмен».

Культурно-общественная деятельность 
В декабре 2010 года Сумирэ через Твиттер знакомится с контент-медиа-продюсером Такамасой Сакураи, консультантом МИД Японии, занимавшимся культурной дипломатией. Она привлекла его внимание, отправив ему твит длиною в 140 знаков, подробно расспрашивая его о Московском фестивале J-FEST, в котором он участвовал, и о России. Он также обратил внимание на запись в её профиле — «Изучение русского языка, и Советский Союз, и Россию, больше всего люблю и каждого агитирую. Я люблю Россию!!». Интересно, что, как оказалось, дни рождения у них совпадали. Вскоре она начала работать с ним на радио JFN online в передаче «ТОКИО № 1 каваии радио», посвящённой поп-культуре Японии и культурной дипломатии. Позже она в соавторстве с Такамасой Сакураи написала книгу «Япония может сделать это потому, что мы самые уникальные в мире — декларация нашей культурной дипломатии», посвящённую этой же теме. В декабре 2012 года Сумирэ отправляется в Катар для участия в лекции на 23-й международной книжной ярмарке в Дохе-2012, в которой Япония как страна была гостем. Там она выразила свою заинтересованность в своём участии в проектах культурной дипломатии. В 2013 году вместе с Такамасой Сакураи, в качестве особого гостя, как представитель стиля «Лолита», сэйю и культурный дипломат — посетила Россию, дав мини-концерт и участвуя в жюри в рамках проходившего в Москве фестиваля японской культуры J-FEST. В мае 2015 года она была замечена среди соавторов книги «Скромное предложение для мира во всем мире», а летом вновь побывала в России, на конвенте «AniCon», проходившем в Санкт-Петербурге.

Мода 
Стилями «Милитари» и «Лолита» Сумирэ начала увлекаться ещё в средней школе. По её словам, у неё был тогда «кризис самоопределения» и она считала эти стили бронёй, которая её защищает и укрепляет. Эти стили стали неотъемлемой частью её публичного имиджа и внутреннего Я. Порою она даже их сочетает, появляясь в образе «Милитари-Лолита». Она демонстрирует и представляет их: как модель для «BABY, The Stars Shine Bright» и журналов, как ведущая презентаций и радио-шоу, как певица и как представитель «культурной дипломатии».

Прочее 
Официальный фан-клуб Сумирэ носит название  Ещё во время первых работ на радио, хорошо зная про её интерес к России, поклонники стали ласково называть Сумирэ «Сумипэ» (), заменяя в её имени на ромадзи латинское «r» на «p», в написании похожее на кириллическое «Р». Другим её прозвищем является , потому что она любит носить аксессуары «нэкомими» («кошачьи ушки»). Из-за её интереса к военной тематике, особенно к танкам, и её милитари радио-шоу в январе 2012 года, когда количество её подписчиков в Твиттере достигло 10.000, ей дали прозвище , но когда их количество превысило 30.000, ей уже «присвоили звание» . Некоторые из этих прозвищ Сумирэ Уэсака использует сама в своих радио-шоу или изданиях.

Работы и роли

Аниме

ТВ сериалы

Оригинальная видео анимация (OVA)

Полнометражные фильмы

Оригинальная сетевая анимация (ONA)

Игры

Дублирование

Трансляции

Радио 
 ТОКИО № 1 каваий радио () (JFN online: 18 апреля 2012 — 27 сентября 2014)
  (Радио Осака: 3 июня 2012 — 26 мая 2013)
 Сумирэ Уэсака девичья ＊ музыка () (Токай Радио, KBS Киото, РКБ каждый день: 7 апреля 2013 — 29 марта 2015)
  (JFN online: 5 октября 2014 — 6 февраля 2016)
  (NRN Series пять станций: 3 апреля 2016 года —)
  (Radio Osaka : 7 апреля, 2016 —, Nikoniko Radio Osaka Channel: 8 апреля, 2016 —)

Веб-радио 
 «Веб-радзи@Дэнгэки бунко» () (10 сентября 2009 — 25 декабря 2011)
 A&G NEXT GENERATION Lady Go!! (Супер-А & G +!: 7 октября 2011 — 28 сентября 2015)
  (HiBiKi Radio Station 8 декабря 2011 — 21 июня 2012)
  (Супер-А & G +!: 7 июля 2012 — 22 декабря 2012)
  (Супер-А & G +!: 19 января 2013 — 22 июня 2013)
  (音泉: 1 октября 2012 — 14 июля 2014)
  (Супер-А & G +!: 9 августа 2015 — 30 августа 2015)
  (音泉: 30 сентября, 2015 — 29 июня 2016)

ТВ-передачи 
 «Экспертиза Бога»  （NTV） Гость
 «Школьная подготовка Сакурадзука айдору»  （Music Japan TV）
  （TOKYO MX、MUSIC ON! TV： 5 апреля 2013 — 28 июня 2013） Рубрика — 
 «Встречи в Токио Том второй»  （вып.№ 31,32 гость）

Интернет-вещание 
 «Официальный информационный бюллетень броневого гвардейского пехотного полка Уэсака, Сумирэ»  （Niconico Live: 23 апреля 2012 — 2 ноября 2013）
  （Niconico Live: 18 октября 2012 — 20 марта 2014）
  （Niconico Video, Japan Apache Camel Users Group） Под наблюдением Сайондзи Мари
  （Niconico Live — Bandai канал: 6 июля 2013 — 28 сентября 2013）
  （Niconico Live： 8 апреля 2014 — 3 сентября 2014） В ролях: ежемесячно

Дискография

Синглы

CD синглы

7" синглы (аналог)

Альбомы

Видео

Музыка из совместных проектов

Видео из совместных проектов

Драма CD

Радио CD

Печатные издания

Книги

Проза 
  — ISBN 9784865060430
  — ISBN 9784309616940

Документальная запись 
 『上坂すみれの文化部は大手町を歩く Color Edition』(Impress R&D)

Художественные издания

Фото-книги 
  — ISBN 978-4072898390
  — ISBN 978-4074012428

Художественный альбом 
  — ASIN: B00UV7LUKG

Комиксы 
  — ISBN 9784802200400
  — ISBN 978-4048655026

Фэнзин-руководства 
  — ISBN 978-4047318755
  — ISBN 978-4331252864 ISBN 978-4331252918
  — ISBN 978-4865291568
 『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Complete anime fan book』(ANIPLEX)

Календари 
  — ASIN: B00EL70E68
  — ASIN: B00N09YRSE
  — ASIN: B014PB0YMS
  — ASIN: B01KSWIL4Q

Журнальные публикации

Примечания

Комментарии

К синглам

Сэйю группы

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Сумирэ Уэсака на King Amusement Creative
 Официальная страница Сумирэ Уэсака на Spacecraft 
 Официальная страница Сумирэ Уэсака на King Records
 Официальный блог Сумирэ Уэсака и иногда
 Официальный блог Сумирэ Уэсака «Сумирэ Апокалипсис» и иногда

Выпускники Университета Софии (Токио)
Актрисы озвучивания Японии